Пого́ня (від гнати) — фізичне переслідування з метою наздогнання кого або чого-небудь. У переносному значенні — взагалі енергійні зусилля з досягнення якої-небудь мети (погоня за славою).

 Погоня — герб Великого Князівства Литовського, а також традиційний національний герб Білорусі.
 Погоня — село, Пшеничниківської сільської ради Тисменицького району Івано-Франківської області.
 Погоня — підрозділ, сформований з білоруських добровольців, які беруть участь у збройному конфлікті на Донбасі на боці України.
 Погоня — гімн протестів у Білорусі.

 «Погоня» — радянський чорно-білий художній фільм 1965 року.
 «Погоня» — американський бойовик Джона Сінглтона.

Див. також 
 Погонь